Le Ramadan (رمضان Ramaḍān) désigne le mois du calendrier islamique pendant lequel les musulmans pratiquent un jeûne rituel.

Patronyme 

 Ammar Ramadan (2001-), footballeur syrien ;
 Eslam Ramadan (1990-), footballeur égyptien ;
 Hana Ramadan (1997-), joueuse de squash égyptienne ;
 Hani Ramadan, prédicateur et frère de Tariq ;
 Islam Ramadan (1993-), coureur cycliste égyptien ;
 
 Nagham Ramadan (1983-), haltérophile égyptienne ;
 Saïd Ramadan, politique panislamiste, père de Tariq et Hani ;
 Samah Ramadan (1978-), judokate égyptienne ;
 Somaya Ramadan (1951-) universitaire égyptienne ;
 Taha Yassine Ramadan, homme politique irakien ;
 Tariq Ramadan, intellectuel musulman et professeur de philosophie, petit-fils de Hassan el-Banna ;

Prénom 
 Ramadan Darwish (1988-), judoka égyptien,
  (1980-2010), violeur et tueur en série égyptien,
  (1944-2005), peintre kosovar,
 Ramadan Shallah (1958-), homme politique palestinien,
 Ramadan Sobhi (1997-), footballeur égyptien
  (1920-2008), ethnomusicologue, musicien, compositeur et écrivain albanais,
  (1980-), boxeur égyptien.

Autres 
 Affaire Tariq Ramadan
 Ramadan était un surnom de Paul Ramadier.
La guerre du Ramadan, autre nom de la guerre du Kippour
Patronyme arabe
Homonymie de prénom